Rajon Dnipro ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in der Ukraine:

 Rajon Dnipro (Dnipropetrowsk), Rajon in der Oblast Dnipropetrowsk

 Rajon Dnipro (Cherson), Stadtrajon von Cherson
 Rajon Dnipro (Kiew), Stadtrajon von Kiew
 Rajon Dnipro (Kamjanske), Stadtrajon von Kamjanske
 Rajon Dnipro (Saporischschja), Stadtrajon von Saporischschja